ARW peut faire référence à :
 .

Arw peut faire référence à :
 Arawak, langue des indiens Arawaks.